Puerto Pérez (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Puerto Pérez (plaats), een plaats in deze gemeente